Gmina Cass (hrabstwo Boone)
 Gmina Cass (hrabstwo Cass)
 Gmina Cass (hrabstwo Cedar)
 Gmina Cass (hrabstwo Clayton)